Безобразово — название населённых пунктов в России.

 Безобразово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Безобразово — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Безобразово — деревня в Курском районе Курской области.
 Безобразово — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Безобразово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Безобразово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
Безобразово — до 1961 года название деревни Зелёная Роща в Куркинском районе Тульской области.